Farnese – famiglia del Rinascimento italiano
 Farnese – comune italiano in provincia di Viterbo

Persone
 Alberto Farnese (1926-1996) – attore
 Alessandro Farnese
 Antonio Farnese (1679-1731)
 Costanza Farnese (1500-1545)
 Elisabetta Farnese (1692-1766)
 Francesco Farnese
 Girolamo Farnese (1599-1668) – cardinale italiano, duca di Latera
 Giulia Farnese, la Bella (1474-1524)
 Orazio Farnese (1531-1553)
 Ottavio Farnese (1524-1586)
 Daniela Farnese
 Tatiana Farnese (1924-2022) – attrice italiana

Pagine correlate
Odoardo Farnese
Ranuccio Farnese